Лев — тварина з родини котячих.
 Лев — зодіакальне сузір'я північної півкулі неба.
 Лев — знак зодіаку.
 Лев — прізвище.

Ім'я 

 Лев — чоловіче ім'я.

Нумізматика 
 Лев — грошова одиниця Болгарії.
 «Лев» — золота монета НБУ.
 «Лев» — срібна монета НБУ 2008 року випуску.
 «Лев» — срібна монета НБУ 2017 року випуску.

Кінематограф 
 «Лев» — драматичний фільм 2016 року.
 «Лев» — кінопремія, що з 1999 року присуджуються кіно- та телевізійним постановкам Фондом кіномистецтв і наук Британської Колумбії, які випущені у Британській Колумбії, Канада.

Джерела та література 
 О. Д. Огуй. Лев, леу  //